Экклезиоло́гия (экклисиоло́гия) (от  — церковь и  — слово) — отрасль христианского богословия, изучающая природу, свойства и устройство Церкви как раздел догматического богословия и как элемент богословия тех или иных отцов Церкви.

В Священном Писании Нового Завета содержится ряд образов, раскрывающих христианское понимание Церкви и её роли: 
 образ виноградника (; );
 образ виноградной лозы и её ветвей ();
 образ засеянного поля ();
 образ пастыря и стада ();
 образ рыболовного невода ();
 образ спасительного корабля в волнующемся море (, , );
 образ матери верующих ();
 образ главы и тела ();
 образ невесты Христовой (; );
 образ брачного союза ();
 образ брачного пира ();
 образ строящегося здания ();
 образ дома (; );
 образ града Божия ().

В святоотеческих книгах встречается представление о Церкви как о корабле, переплывающем житейское море.

В христианской экклезиологии сочетаются 2 аспекта: мистический и канонический.

 Мистический аспект смотрит на Церковь как на мистическое Тело Христово, для которого Иисус Христос есть глава (, , );
 Канонический аспект говорит о единстве Церкви вокруг епископа и единстве епископов между собой при непрерывности преемства от апостолов, положенных Христом в основание Церкви.

Учение о Церкви, как одно из важнейших, нашло отражение в Никео-Цареградском символе веры.

С точки зрения православной экклезиологии, любое отклонение, как от определённого Вселенскими соборами вероучения Церкви (ересь), так и от богоучреждённой иерархии священства Церкви (раскол), а также самоустранение на продолжительное время (без уважительных причин) от частого причащения Тела и Крови Христовых неминуемо ведёт к разрыву с Церковью. Этот разрыв констатируется Церковью в анафематствовании, то есть заявлении о невозможности для Церкви нести далее ответственность за того или иного еретика, раскольника или упорствующего грешника в своём уклонении от Церкви.

См. также 
 Кафоличность церкви

Литература 

  Развитие традиционной православной экклезиологии // Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999.
  Евхаристическая экклезиология о. Николая Афанасьева // Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999.
 Вассилиадис П. Библейский контекст понятия «экклесия» (ἐκκλησία) и его позднейшее применение в православной экклезиологии // Вестник СФИ. 2019. Вып. 31. С. 9-29.
 Протоиерей Джон Эриксон. Крещальная экклезиология в контексте церковной жизни и вероучения // Вестник СФИ. 2020. Вып. 34. С. 19-45.

Ссылки 
 Экклезиология (Учение о Церкви) и история Церкви
 Экклезиология на сайте Московского Патрирхата